

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Wilczyska – część miasta Żelechów 
 Wilczyska – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska 
 Wilczyska – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa

Inne 
 Wilczyska (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
 Wilczysko